Чешская академия наук и искусств (до 1918 года Королевская Богемская академия наук, словесности и искусств императора Франца-Иосифа, позже Чешская академия императора Франца Иосифа наук, словесности и искусств), (, ) — чешское научное общество, организация, целью которой была поддержка развития наук и искусства в Чешском королевстве.

Научное ученое сообщество базировалось не только на специализированных основах, но и на национальной базе.

Решение о создании академии было принято Чешским земским сеймом 9 октября 1888 года. Разрешение о её организации было подтверждено императором Австро-Венгрии Францем Иосифом I специальной «Грамотой об учреждении Чешской академии императора Франца Иосифа наук, словесности и искусств» от 5 декабря 1892.

Чешская академия наук и искусств начала деятельность 17 мая 1891 в Пантеоне Национального музея в Праге, который был открыт на день позже.

Появление Королевской Богемской академии наук, искусств и литературы императора Франца-Иосифа сделал возможным значительный дар мецената, архитектора и строителя Йозефа Главки (200 000 золотых, как основной капитал, прибыль с которого затем использовалась для финансирования её деятельности).

Й. Главка стал первым президентом академии.

Чешская академия наук и искусств была разделена на четыре класса:
 I класс — философские, государственные, законодательные и общественные науки,
 II класс — математические и естественные (лекарственные) и географические науки,
 III класс — языкознание и историко-литературные науки,
 IV класс — художественная литература, изобразительное искусство и музыка.

Ежегодно издавались научные издания (чеш. «Rozpravy České akademie věd a umění» (1893—1992, в 1953—1992 годах — «Rozpravy Československé akademie věd», альманах «Almanach České akademie věd a umění» (1891—1940), вестник Věstník České akademie věd a umění (1891—1952), отдельные работы по естественным и исторических наук и переводы произведений античных авторов и т. д.).

Членство в академии было выборное. Члены делились на действительных, чрезвычайных и членов-корреспондентов. Среди них были выдающиеся представители естественных и общественных наук, литературы, музыки и искусства Чехии и других стран.

В 1953 году преобразована в Чехословацкую академию наук, с 1993 — Академия наук Чехии.

Председатели (с 1923 года президенты) Чешской академии наук и искусств 
 1908—1914 — Антонин Ранда
 1914—1922 — Карел Врба
 1923—1931 — Йозеф Зубатый
 1931—1939 — Йозеф Богуслав Фёрстер
 1939—1945 — Йозеф Шуста
 1945—1952 — Зденек Неедлы.

Известные члены академии 
  
 Антонин Дворжак
 Йозеф Вацлав Мысльбек
 Алоис Йирасек
 Леош Яначек
 Карел фон Коржистка
 Ярослав Голль
 Милош Вайнгарт 
 Ярослав Врхлицкий
 Вацлав Вондрак
 Альфонс Муха
 Ружена Есенская
 Петр Безруч
 Ян Котера
 Макс Швабинский
 Йозеф Гочар
 Отакар Шпаниел
 Дмитрий Менделеев
 Никодим Кондаков
 Фаддей Зелинский
 Иван Горбачевский
 Николай Сумцов
 Владимир Вернадский
 Кирилл Студинский
 Вадим Щербаковский
 Ян Яношик

Ссылки 
 ИСТОРИЯ ЧЕШСКОЙ НАУКИ И НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
 Zakládací listina České akademie věd a umění
 Представители Чешской академии наук и искусств

Чешская академия наук и искусств